Il nome Cayambe individua:

Cayambe – una città dell'Ecuador
Cayambe – un cantone dell'Ecuador
Cayambe – un vulcano dell'Ecuador